Baurusuchus is een uitgestorven geslacht uit de Mesosuchia, die verwant zijn aan krokodilachtigen. Het leefde ten tijde van het Krijt in wat nu Brazilië heet. Net als zijn buur, de Montealtosuchus, leefde Baurusuchus niet in rivieren zoals moderne krokodillen als de nijlkrokodil, maar op het land. Hij joeg hier waarschijnlijk op kleine dinosauriërs. Net als Montealtosuchus behoorde Baurusuchus tot de Mesosuchia, maar deze twee soorten waren daarbinnen niet nauw verwant.

Met een lengte van ongeveer 1,8 tot 3 meter was Baurusuchus een der grootste leden van de familie der Baurusuchidae.

Uitgestorven Crocodylomorpha
Krijt